Фрайзинг:

 Фрайзинг — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Фрайзинг — район в Германии. Центр района — город Фрайзинг. Район входит в землю Бавария.